Annagraben und Anna-Graben sind Namen und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Annagraben (Bonn), Straße in Bonn, Nordrhein-Westfalen im Zuge der alten Stadtbefestigung
 Annagraben (Söhlbach), linker Zufluss des Söhlbachs (zur Bottwar) vor Söhlbach, Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; Abfluss des Annasees
 St.-Anna-Graben, rechter Zufluss des Hulbgrabens (zur Schwippe) an der Anschlussstelle Böblinger Huld der A 81, Stadt Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Annabach